Anglès peut faire référence à :

Toponyme 
 Anglès, commune française située dans le département du Tarn ;
 Canton d'Anglès, division administrative française située dans le département du Tarn ; 
 Anglès, commune de la province de Gérone, en Catalogne, en Espagne.

Patronyme 
 Auguste Anglès (1914-1983), écrivain, résistant et universitaire français ;
 Charles Anglès (1753-1834), député des Hautes-Alpes ; 
 Félix Anglès (1838-1897), homme politique français ;
 François Anglès (1807-1861),homme politique français ;
 Jean-François Anglès (1736-1823), homme politique français ;
 Jean-Paul Anglès (1920-2012), ambassadeur français ;
 Jules Anglès (1778-1828), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Raoul Anglès (1887-1967), homme politique français ;

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme